Allende 1.ª Sección es una localidad del municipio de Juárez ubicado en el noroeste del estado mexicano de Chiapas.

Geografía 
La localidad de Allende 1.ª Sección se sitúa en las coordenadas geográficas , a una elevación de 41 metros sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Allende 1.ª Sección tenía 649 habitantes, en 2010 la población era de 657 habitantes, y para 2020 habían 601 habitantes de los cuales 313 son del sexo masculino y 288 del sexo femenino.

Véase también 
 Municipio de Juárez

Referencias 

Localidades del estado de Chiapas